Van Bommel is een Nederlandse familienaam.

Voorkomen in de Lage Landenhttp://www.meertens.knaw.nl/nfb/ 
Gegevens van België uit 1998 en die van Nederland uit 2007
 3.137 naamdragers; Nederland telt er 2.928, voornamelijk in de zuidelijke helft van het land en België telt er 209, vooral aan de grens met Nederland.

Kan verwijzen naar 

Personen:
 Abdulwahid van Bommel (1944), buitengewoon hoogleraar Islamitische Universiteit Rotterdam
 Carel van Bommel (1807-1856), politicus en burgemeester van Edam
 Cornelis Richard Anton van Bommel (1790-1852), een Belgisch bisschop van Nederlandse afkomst
 Gerardus Andreas Martinus van Bommel (1770-1832), een Nederlands politicus
 Harry van Bommel (1962), een Nederlands lid van de Tweede Kamer voor de Socialistische Partij
 Maarten van Bommel (1906-1991), een Nederlands kunstverzamelaar
 Maarten van Bommel (1962), Nederlands jurist en schrijver uit Driebergen
 Mark van Bommel (1977), een Nederlands voetballer
 Reina van Bommel (1910-2008), kunstverzamelaar en echtgenote van Maarten van Bommel
 Willy van Bommel (1954), een Nederlands voormalig betaald voetballer

Andere:
 Van Bommel (schoenen), een Nederlandse schoenfabrikant
 Het Museum van Bommel van Dam, een museum in Venlo voor beeldende kunst en fotografie

Zie ook 
 Bommel (doorverwijspagina)

Bommel, van